Генрих Штайнер (; ,  — , ) — швейцарский филолог-востоковед и библеист.

Изучал филологию и богословие в Цюрихском, Гейдельбергском и Лейпцигском университетах. В 1864 г. защитил докторскую диссертацию в Гейдельберге. Годом позже габилитировался с диссертацией о мутазилитах. В 1865—1866 гг. преподавал на филологическом отделении Гейдельбергского университета, после чего вновь габилитировался уже в области исследований Ветхого Завета и перешёл на богословское отделение; с 1868 г. экстраординарный профессор. В 1870 г. вернулся в Цюрих как профессор Цюрихского университета, в 1882—1884 гг. его ректор. Опубликовал брошюру «Введение в древнееврейскую поэзию» (; 1873) и книгу о швейцарском богослове и гебраисте Иоганне Генрихе Хоттингере (1886).

Литература 
 D. Drüll. Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803—1932. — Berlin u. a., 1986. — S. 261.

Филологи Швейцарии
Преподаватели Гейдельбергского университета
Преподаватели Цюрихского университета